Апо́стольские постановле́ния (; ); Постановления святых Апостолов чрез Климента, епископа и гражданина Римского — апокриф, псевдоэпиграф, приписываемый Клименту Римскому; исследователями обычно датируется 380 годом и считается, что он создан в Сирии.

Но эта дата является приблизительной, книга написана раньше, была читаемой и имела распространение и авторитет среди православных, упоминается в книге Епифания Кипрского «Панарион» (374 — 378 год), в главе «Против раскола авдиан», в споре о праздновании Пасхи. Епифаний пишет:

Первые шесть книг «Апостольских Постановлений» корреспондируют с «Дидаскалией». Седьмая книга «Постановлений» близка по содержанию к «Дидахе». Восьмая книга сборника («Постановления Святых Апостолов о рукоположениях») носит по преимуществу церковно-правовой характер и содержит ряд изреченных от лица каждого из 12 апостолов правил о рукоположении клириков, об их правах и обязанностях и о церковной дисциплине.

85-е Апостольское правило («Правила святых апостолов») дает перечень «чтимых и святых книг», который включает два постановления святого Климента Римского, что подразумевает «Апостольские Постановления». Однако, как на Западе, так и Востоке статус «Апостольских Постановлений» был под сомнением. Так Правило 2-е Трульского Собора 691 года отвергает «Апостольские Постановления» как книгу, поврежденную еретиками: 

47 глава 8-й книги Апостольских постановлений содержит восемьдесят пять Правил святых апостолов. Также отдельные главы восьмой книги «Апостольских Постановлений» (семь правил апостола Павла, семнадцать правил Петра и Павла, два правила «всех святых Апостол купно») и после Трулльского собора продолжали включаться в церковно-правовые сборники Православной церкви, в частности толкование на «Синопсис» Аристина, который лёг в основу русской «Кормчей». 85 Правил святых апостолов включены в «Книгу правил», которая играет роль действующего канонического кодекса в современной Русской Церкви, и являются каноном в Православной Церкви.

О самих «Апостольских постановлениях», из которых, предположительно, и были выписаны «Правила святых апостолов», Трулльский собор отозвался негативно и отверг их, как повреждённые еретиками; по его мнению, в них внесено очень рано иномыслящими (), в ущерб церкви, нечто подложное и неблагочестивое, «помрачившее благолепную красоту божественного учения».

Примечания

Литература 
 
 
 
 Павлов А. С. Сокращенный курс лекций церковного права. — М.: Лит. изд., 1895/6. — С. 70.
 Протоиерей Владислав Цыпин. Источники права доникейской эпохи / Церковное право. — М.: Изд-во МФТИ, 1994.
 Funk F. X. Apostolischen Konstitutionen. — Verlag von Wilhelm Bader, 1891. — 374 s.

Ссылки 
 Правила Святой Православной Церкви с толкованиями епископа Никодима (Милош)
 Епифаний Кипрский «Панарион» Против раскола авдиан, 10

Литературные подделки и мистификации
Фальсификации исторических документов
Церковное право
Христианские тексты IV века
Апокрифы Нового Завета
Религиозные своды правил поведения